Sydhavn (parochie), een parochie van de Deense Volkskerk in de Deense gemeente Kopenhagen. De parochie maakt deel uit van het Bisdom Kopenhagen
 Sydhavn (plaats), een plaats in de Deense gemeente Kopenhagen.